Platz des Friedens steht für:
 Platz des Friedens (Quedlinburg)
 Platz des Friedens (Schönheide) in Schönheide

Siehe auch:
 Friedensplatz
 Platz am Tor des Himmlischen Friedens, siehe Tian’anmen-Platz